Alken (België), een plaats en gemeente in Belgisch-Limburg
Alken (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Alken (Denemarken), plaats in Denemarken
Alken (Frankrijk) Nederlandse naam voor de plaats en gemeente Alquines
Alken (vogels), een familie van vogels
Cristal Alken, een biermerk gebrouwen in de gemeente Alken (België)
Heinrich Alken (1753 - 1827), een Duitse schilder en beeldhouwer 
Samuel Alken (1756-1815), een Engelse artiest
Henry Thomas Alken (1785-1851), een Engelse schilder en graveur